Mateusz Cieślar (ur. 24 lipca 1991 roku w Cieszynie) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu WSS Wisła. Medalista mistrzostw kraju.

W marcu 2006 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 18. miejsce w Zakopanem. Rok później w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 55. lokatę. 11 października 2008, zajął 8. lokatę w zawodach FIS Cupu w Einsiedeln. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni startował w lutym 2012, zajmując 64. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Wiśle.

Zdobył srebrny medal mistrzostwach Polski 2008 w zawodach drużynowych.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Ludzie urodzeni w Cieszynie